Ліга I 2012—2013 — 95-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул здобув Стяуа.

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Оцелул було знято 2 очки за борги перед агентом Кодобан Татар.
2. З клубу Рапід не отримав ліцензію на наступний сезон.
3. Клуб Астра взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Румунії 2012—2013.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Ліга І на soccerway 

2012—2013
Румунія
Румунія
2012 у румунському спорті
2013 у румунському спорті